Rosaura es un nombre propio femenino. Su equivalente masculino es Rosauro. Rosaura puede referirse a:

Personas 
 Rosaura Andreu,  actriz cubana que se destacó como presentadora de televisión en Puerto Rico. 
 Rosaura Barahona, periodista, escritora feminista y académica mexicana.
 Rosaura Revueltas, actriz de cine y teatro, bailarina y escritora mexicana.
 Rosaura Ruiz Gutiérrez, bióloga, catedrática, investigadora y académica mexicana.
 Rosaura Zapata, educadora mexicana que promovió la educación preescolar.

Películas y televisión 
 Rosaura a las diez, película argentina dirigida en 1958 por Mario Soffici.
 Villa Rosaura, serie de televisión emitida por Televisión Española en 1994.

Música y literatura 
 Rosaura a las diez, novela policial de Marco Denevi publicada en 1955.
 Rosaura, personaje de la obra de teatro La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, estrenada en 1635.

Enlaces externos